Банер може да се отнася за:

 Банер (транспарант) - при външната реклама това са окачващи се транспаранти от плат или пластмасово фолио.
 Уеб банер - рекламен формат разпространяван по World Wide Web.

Хора 
 Юхан Банер – шведски пълководец
 Дейвид Банер – американски рапър, изпълнител и продуцент